Statistika Maltese Premier League v sezoně 1925/26.

Přehled 
Hrálo se na 7 týmů a šampionem se stala Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1925
Fotbal v Evropě v roce 1926